Макдо́ннелл, Макдо́нелл (, ) — шотландская и ирландская фамилия. Известные носители:

 Макдонелл, Артур Энтони (1854—1930) — английский санскритолог и индолог.
 Макдоннелл, Джейми (род. 1986) — британский боксёр-профессионал.
 Макдоннелл, Джеймс Смит (1899—1980) — американский авиаконструктор.
 Макдоннелл, Джо (1951—1981) — повстанец Ирландской республиканской армии, умерший во время голодовки 1981 года в тюрьме Мэйз.
 Макдоннелл, Джон (род. 1951) — британский социалистический политик.
 Макдоннелл, Дэвид (род. 1971) — бывший ирландский профессиональный снукерист.
 Макдоннелл, Леверн (1963—2013) — австралийская актриса и кинопродюсер.
 Макдоннелл, Мэри (род. 1952) — американская актриса.
 Макдоннел, Рандал (1609—1683) — ирландский барон.
 Макдоннелл, Ричард (1814—1881) — британский государственный деятель, колониальный администратор.
 Макдоннелл, Роберт (род. 1954) — американский политик.
 Макдонелл, Томас (род. 1986) — американский актёр.
 Макдоннелл, Уильям (1876—1941) — американский стрелок.
 Макдоннелл, Чарли (род. 1990) — английский видеоблогер, певец, музыкант и автор песен.
 Макдоннелл, Эдвард Оррик (1891—1960) — американский вице-адмирал.

См. также 
 Мак-Доннелл, Александр (1798—1835) — ирландский шахматист.
 Мак-Доннелл — графство в Австралии.
 Мак-Доннелл — горы в Австралии.
 
 McDonnell Aircraft

Примечания